Voici la liste des planètes mineures numérotées de 463001 à 464000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 463001 à 464000

463001-463100

463101-463200

463201-463300

463301-463400

463401-463500

463501-463600

463601-463700

463701-463800

463801-463900

463901-464000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000